Suwannee bezeichnet mehrere Orte in den Vereinigten Staaten:

 Suwannee (Florida)
 Suwannee Springs
 Suwannee Valley
 Suwannee County, Verwaltungseinheit in Florida

Fließgewässer:
 Suwannee River, fließt durch Georgia und Florida

Schiff:
 USS Suwannee (CVE-27), Nachschubschiff der US-Navy

Siehe auch:
 Suwanee